

Sigle 
 Joint venture – accordo di collaborazione tra imprese

Codici 
 JV – codice vettore IATA di Bearskin Airlines
 jv – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua giavanese

Musica 
 JV – rapper